Астрографія — наука, що займається описом міжзоряного простору. Вивчає локації зоряних систем і різні природні і штучні явища Галактики у фантастичному всесвіті «Зоряних війн».

Будова Галактики 
Галактика у «Зоряних війнах» належить до типу Sb і має розмір 120 000 світлових років. Після Галактичної громадянської війни картографування провів Астрографічний інститут.

У Галактиці налічується близько 400 мільярдів зірок, і приблизно половина з них має планети, придатні для існування живих організмів. На 10 % життя досягла розвиненої стадії, а на кожній тисячній серед них з'явилися істоти, наділені відчуттями (таких планет в цілому близько 20 мільйонів).

Ядро 
У центрі Галактики розташований невеликий регіон — Ядро (або Системи Ядра). Світи, що входять в нього, незвичайні: через гравітаційний вплив великої кількості зірок місцевий час в них частково викривлений, що в кращому випадку створює проблеми для подорожей через гіперпростір. Регіон вважався недоступним, поки Імператор Палпатин не встановив кілька безпечних маршрутів. Область залишалася опорою Галактичної Імперії майже двадцять років після Битви біля Ендора.

Центральні світи 
Стародавній регіон, що межує із зовнішніми зонами, включає одні з найрозвиненіших, відомих і густонаселеніших планет Галактики. Центральні Світи — споконвічні володіння людської раси. Галактична Республіка і згодом галактичний уряд народилися в Центральних світах і поширили свій вплив на всю Галактику. Люди імовірно походять з цього регіону.

Колонії 
Колонії — регіон Галактики між Центральними світами і Внутрішнім Кільцем. Це була одна з перших областей, що зазнала колонізації, тутешні світи зазвичай густо населені та індустріально розвинені. Під час свого панування Галактична Імперія активно застосовувала силу, щоб підпорядкувати Колонії і в результаті Нова Республіка тут швидко отримала підтримку.

Внутрішнє Кільце 
Внутрішнє Кільце — регіон між колоніями і Регіоном Експансії. Спочатку він називався просто «Кільце», оскільки століттями вважався найвіддаленішим простором відомої Галактики, але через сотні років після Внутрішнього Кільця було відкрито Розширене Кільце (пізніше перейменоване в Регіон Експансії). Під час правління Палпатина Галактична Імперія безжально управляла Внутрішнім Кільцем. Але замість опору багато жителів регіону воліли втекти під Зовнішнє Кільце.

Після Битви біля Ендора Імперія зберігала регіон набагато довше, ніж очікувалося; згодом багато хто обурювався повільністю Нової Республіки у звільненні регіону. Багато світів, попри приєднання до Нової Республіці, відкрито побоювалися, що уряд недостатньо сильний, щоб утримувати владу. Їхні сумніви підтвердилися після повернення Палпатина, коли Імперія приєднала назад більшу частину Внутрішнього Кільця.

Регіон Експансії 
Регіон Експансії став місцем проведення експерименту з корпоративного контролю над світами. Потужні корпорації активно експлуатували планети для власної вигоди, добуваючи з них матеріали, метали та руди. Місцеве населення гнітилося, поки корпорації висмоктували всі ресурси з цілих зоряних систем. Зрештою, народні хвилювання почали поширюватися від системи до системи. Через постійний тиск з боку жителів, Галактична Республіка встановила контроль над системами, обмеживши або повністю відкинувши вимоги корпорацій. Регіон Експансії залишається постачальником сировини, проте природні ресурси до епохи Імперії виявилися в більшості випадків виснажені.

Середнє Кільце 
З меншою кількістю природних ресурсів (і, як наслідок, більш низькою населеністю), ніж у сусідніх регіонів, Середнє Кільце — регіон, де жителі змушені докладати величезних зусиль задля отримання всього, що мають. Деякі планети створили вражаючу економіку; у відносно недосліджених зонах, віддалених від основних торгових маршрутів, часто ховаються пірати.

Зовнішнє Кільце 
Зовнішнє Кільце — останні добре освоєні території перед Диким Простором і Невідомими Регіонами. У ньому розкидані відокремлені світи і суворі, примітивні прикордонні планети. Завдяки віддаленості від Центру, регіон виявився будинком для багатьох прихильників Альянсу. Імперський гранд-мофф Уілхафф Таркін отримав складне завдання — навести порядок у всьому Зовнішньому Кільці.

За межами Зовнішнього Кільця 
Кілька секторів розташувалися за межами Зовнішнього Кільця в різних рукавах Галактики. Міжгалактичні подорожі вважаються неможливими через турбулентне енергетичне поле, що оточує Галактику.

Рукав Тінгел — рукав зовнішньої спіралі Галактики. У ньому знаходиться Корпоративний сектор — політичне утворення, частково незалежне від Галактичної Республіки і Галактичної Імперії. При Галактичній Імперії сектор розширився від декількох сотень до тридцяти тисяч систем.

Невідомі Регіони. Назва «Невідомі Регіони» зазвичай відноситься до великого недослідженого простору (деякі вважають, що він не лежить в площині Галактики) між Бакура і Осколками Імперії, де в більшості господарюють чісси. Невідомі Регіони складаються з декількох мільярдів зірок, які не входять в 400 мільярдів складових Галактики. У регіоні існує невелике число надійних гіперпросторових маршрутів. У поняття «Невідомі Регіони» входять недосліджені області в щільних туманностях, кульових скупченнях і галактичному гало.

Дикий Простір — межа галактичної спільноти, яка відокремлює досліджені частини Галактики від Невідомих Регіонів. Спроби відкрити якомога більше територій для освоєння були одними з останніх дій Палпатина. Дикий Простір відрізняється від недосліджених регіонів тим, що частина цього регіону досліджена, хоча і не дуже докладно; Невідомі Регіони, навпаки, залишаються загадкою.

Посилання 
 Навігація Галактики
 Офіційний сайт Зоряних війн 

Місцевості Зоряних війн